В турнире принимают участие как команды Суперлиги и Высшей лиги, так и представители первого дивизиона России. На первом этапе команды первой лиги и Высшей лиги разыгрывают Кубок АМФР, а со второго этапа в борьбу за Кубок страны вступают команды Суперлиги.

I этап Кубок АМФР — 1 раунд

Группа 1 
г. Якутск, ДС «50 лет Победы», 7-9 сентября 2009

Группа 2 
г. Сургут, СОК «Энергетик», 7-9 сентября 2009

Группа 3 
г. Глазов, ЛДС «Прогресс», 4-6 сентября 2009

Группа 4 
г. Щёлково, УСК «Подмосковье», 7-9 сентября

I этап Кубок АМФР — 2 раунд 
г. Щёлково, УСК «Подмосковье», 17-19 сентября

Второй этап (плей-офф)

Ссылки 

Кубок России по мини-футболу
Футбол в России в 2009 году
2010 год в мини-футболе
Футбол в России в 2010 году
2009 год в мини-футболе